Wojna grecko-turecka (1821–1832) – wojna o niepodległość Grecji
 Wojna grecko-turecka (1897)
 Wojna grecko-turecka (1919–1922)